Il singolare del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Boris Becker 7-6, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Boris Becker (finale)
 Pete Sampras (quarti di finale)
 Andre Agassi (terzo turno)
 Guy Forget (secondo turno)
 Pete Sampras (Campione)
 David Wheaton (semifinali)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Andrej Čerkasov (quarti di finale)

 Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Aleksandr Volkov (terzo turno)
 Anders Järryd (primo turno)
 Patrick McEnroe (terzo turno)
 Ronald Agénor (primo turno)
 David Wheaton (quarti di finale)
 Francisco Clavet (terzo turno)
 Christian Bergström (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 1991